Список посмертных лауреатов и номинантов премии «Оскар». Список включает в себя посмертных победителей и номинантов в состязательных категориях, а также посмертных лауреатов специальных и научно-технических наград от Американской академии кинематографических искусств и наук.

В списке приведены 77 имён по состоянию на 12 марта 2023 года.

Лауреаты и номинанты в состязательных категориях 
По умолчанию имена упорядочены по номеру церемонии.

Специальные и научно-технические награды

Примечания

Ссылки 
 Список посмертных лауреатов и номинантов в базе данных Американской киноакадемии
 Filmsite.org Academy Awards History

Списки:Кинопремия «Оскар»